Arne Mortensen (1900-1942), rameur d'aviron norvégien.
 Carl Mortensen (1919-2005), skipper norvégien.
 Carlos Mortensen (1972-), joueur de poker équatorien.
 Casper Ulrich Mortensen (1989-), handballeur danois.
 Clayton Mortensen (1985-), joueur de baseball américain.
 Dale Mortensen (1939-2014), économiste américain, prix Nobel d'économie en 2010.
 Flemming Møller Mortensen (né en 1963), homme politique danois,
 Hans Christian Cornelius Mortensen (1856-1921), instituteur et ornithologue danois.
 Helge Mortensen (1941-), homme politique danois.
 Karin Mortensen (1977-), handballeuse danoise.
 Lars Ulrik Mortensen (1955-), chef d'orchestre et claveciniste danois.
 Leif Mortensen (1919-2005), coureur cycliste danois.
 Lorentz Mortensen Angell (1626-1697), marchand et propriétaire foncier norvégien.
 Malene Winter Mortensen (1982-), chanteuse de jazz danoise.
 Martin Mortensen (1984-), coureur cycliste danois.
 Michael Mortensen (1961-), joueur de tennis danois.
 Ole Theodor Jensen Mortensen (1868-1952), zoologue danois
 Richard Mortensen (1910-1993), peintre danois.
 Sara Mortensen (1979-), actrice franco-norvégienne ; 
 Stan Mortensen (1921-1991), footballeur puis entraîneur de football anglais.
 Viggo Mortensen (1958-), acteur américano-danois.

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien